Еврокуп 2011/12. је 10. сезона другог по важности кошаркашког клупског такмичења у Европи. Ове сезоне учествовало је 40 клубова из 21 земље. У односу на претходну сезону није било измена у пропозицијама.

Победник ове сезоне била је екипа Химкија и самим тим је обезбедила место у групној фази Евролиге 2012/13.

Учесници 

Легенда:

Квалификације

Жреб 
Жреб за прву групну фазу обављен је 11. октобра 2011. године.

Прва фаза „Топ 32“ 
Прва фаза играла се од 15. новембра до 20. децембра 2011.

Група А 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Б 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ц 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Д 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Е 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ф 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Г 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Х 

Домаћини су наведени у левој колони.

Друга фаза „Топ 16“ 
Друга фаза играла се од 17. јануара до 28. фебруара 2012.

Група И 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Ј 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група К 

Домаћини су наведени у левој колони.

Група Л 

Домаћини су наведени у левој колони.

Четвртфинале 
Предност играња друге утакмице на домаћем терену има клуб који је био победник групе у „Топ 16“ фази.

Фајнал фор 
Завршни турнир четворице (Фајнал фор) је ове сезоне био одигран у Химкију 14. и 15. априла 2012.

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Појединачне награде

Најкориснији играчи кола

Годишње награде

Спољашње везе 

 Званичан сајт Еврокупа
 Званичан сајт УЛЕБ-а

Сезоне Еврокупа у кошарци
Сезона 2011/12. у европској кошарци